

Patronyme 
 Mustapha Oukacha (1933-2008), homme d'affaires marocain

Autre 
 Phare d'Oukacha, phare situé à l'entrée du port de Casablanca